Ви́ктор Гео́ргиевич Ге́йер (1903 — 1990) — советский горный инженер, создатель научной школы в области автоматизации шахтных вентиляторных и водоотливных установок, гидравлической добычи угля, теории и методов расчёта эрлифтных установок.

Биография 
Родился 29 октября (11 ноября) 1903 года в Виннице (ныне Украина).

В 1921 году, по окончании школы, работал слесарем и токарем механических мастерских, одновременно обучался на вечерних рабочих курсах.

В 1925 году переехал в Донбасс и поступил на работу токарем механических мастерских шахты «Красная Звезда» Чистяковского рудоуправления в Чистяково (ныне — Торез, Донецкая область, Украина).

В 1926 году по путёвке шахтного профсоюзного комитета поступил в Донецкий горный техникум, затем — в Донецкий горный институт.

В 1930—1933 годах проходил обучение в аспирантуре Донецкого горного института. По её окончании был назначен на должность ассистента того же института.

Кандидат технических наук (1935). В том же году Учёный совет Донецкого горного института присвоил ему учёное звание доцента.

С началом Великой Отечественной войны был мобилизован. В 1941—1942 годах служил в составе 8-й сапёрной армии, участвовал в строительстве рубежей обороны по рекам Днепр, Северский Донец и в районе города Ростов-на-Дону, в работе по эвакуации промышленных предприятий и важных государственных учреждений Донбасса.

В 1943 году был привлечён к работам по восстановлению разрушенных шахт Донбасса, находившихся в прифронтовой полосе и в освобождаемой Ворошиловградской области.

После освобождения Донецкого бассейна включён в состав Центральной комиссии по восстановлению Донбасса, возглавляемой академиком А. П. Терпигоревым. В то же время являлся научным руководителем центральной лаборатории Наркомата угля СССР при Донецком индустриальном институте по проблемам осушения затопленных шахт. Одновременно с проводимыми восстановительными работами на шахтах Донбасса, выполнил большой объём научных исследований по определению оптимальных параметров насосов, гидроэлеваторов и эрлифтов.

Доктор технических наук (1952). Профессор (1953).

В 1955—1971 годах — проректор по научной работе ДПИ.

С 1964 года — руководил кафедрой горной механики того же института в должности заведующего.

Умер 31 января 1990 года. Похоронен в Донецке.

Семья 
Жена — доктор технических наук Мира Григорьевна Ельяшевич; сын Валерий.

Научный вклад 
Основал научную школу в области автоматизации шахтных вентиляторных и водоотливных установок, гидравлической добычи угля, теории и методов расчета эрлифтных установок.

Разработанные В. Г. Гейером схемы автоматизации водоотлива в шахтах (1950) стали основой для разработки и серийного выпуска аппаратуры автоматизации рудничных водоотливных установок.

Автор и руководитель работ по созданию и внедрению первых в мировой горной науке и практике уникальных эрлифтных гидроподъёмов угля на шахте «Красноармейская» (ныне — шахта «Свято-Покровская») в Белозерске (Донецкая область) и шахте имени 60-летия СССР (ныне — шахта «Должанская-Капитальная») в Свердловске (Луганская область).

Внёс значительный вклад в становления и развитие учебных дисциплин горных ВУЗов по вопросам стационарного рудничного оборудования и машин угольных шахт. Автор ряда фундаментальных учебников и учебных пособий, в том числе:
 «Рудничные вентиляторы и водоотливные установки» (1950 и 1955; соавтор В. С. Пак);
 «Гидравлика и гидропривод» (1970, 1981 и 1992; соавторы В. С. Дулин, А. Г. Боруменский, А. Н. Заря);
 «Шахтные вентиляторные и водоотливные установки» (1987, соавтор Г. Г. Тимошенко).

Являлся членом редакционной коллегии журнала «Уголь Украины», заместителем главного редактора межведомственного республиканского научно-технического сборника «Разработка месторождений полезных ископаемых».

Автор более 300 научных работ, а также более 100 авторских свидетельств на изобретения.

Подготовил 6 докторов и 60 кандидатов технических наук.

Награды 
 орден Отечественной войны 2-й степени (6.4.1985);
 орден Трудового Красного Знамени;
 одиннадцать медалей;
 Сталинская премия первой степени (1948) — за разработку и внедрение передовых методов откачки затопленных шахт Донбасса и восстановление горного оборудования, значительно ускоривших темпы восстановления Донбасса;
 заслуженный деятель науки УССР (1963);
 знак «Шахтёрская слава» трёх степеней.

Память 
В память о В. Г. Гейере на 1-м учебном корпусе ДонНТУ (Донецк, ул. Артёма, 58) установлена мемориальная доска.

Примечания

Ссылки 

Преподаватели ДонНТУ
Выпускники Донецкого технического университета
Горные инженеры СССР
Учёные:Горное дело
Похороненные в Донецке